Příjmení Schrott nese více různých osobností:

 Erwin Schrott (* 1972) – uruguayský basbarytonista
 Ferdinand von Schrott (1843–1921) – rakousko-uherský, respektive předlitavský státní úředník, soudce a politik
 Christian Schrott (1853–1936) – rakouský římskokatolický duchovní a politik z Tyrolska
 Josef Schrott (1813–1888) – rakouský a český vysokoškolský pedagog německé národnosti